Het FIM Wereldkampioenschap trial 2013 werd tussen 27 april en 1 september gereden, waarbij de rijders in 13 wedstrijden verdeeld over 7 landen uitkwamen. Het WK eindigde met de zevende wereldtitel op rij voor de Spaanse rijder Toni Bou, die zijn landgenoten Adam Raga en Jeroni Fajardo achter zich liet. Bou slaagde er in 7 van de 13 wedstrijden te winnen, bij 4 eindigde hij op de tweede plaats en hij werd 3 keer 3e. Raga op zijn beurt won 5 wedstrijden, behaalde 5 keer een tweede plaats en 2 keer een derde.

Eindklassement

Wedstrijdoverzicht

Wereldkampioenschap trial
Sport in 2013